Trochanowski ist der Name von

 Arkadiusz Trochanowski (* 1973), polnischer Geistlicher, ukrainisch griechisch-katholischer Bischof von Olsztyn-Danzig
Andrzej Trochanowski (1932–1988), polnischer Radrennfahrer 
 Mateusz Trochanowski (* 1992), polnisch-österreichischer Fußballspieler